Longchuan heißen folgende

Orte:
Longchuan (Dehong) (陇川县), Kreis in der chinesischen Provinz Yunnan
Longchuan (Heyuan) (龙川县), Kreis in chinesischen Provinz Guangdong
Longchuan (Nanhua) (龙川镇), Großgemeinde und Hauptort des Kreises Nanhua in der chinesischen Provinz Yunnan
Longchuan (Youjiang) (龙川镇), Großgemeinde des Kreises Youjiang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
Longchuan (Tongwei) (陇川乡), Gemeinde des Kreises Tongwei in der chinesischen Provinz Gansu
Longchuan (Jixi) (龙川村), Dorf im Kreis Jixi in der chinesischen Provinz Anhui

Gewässer:
der Longchuan Jiang (龙川江), den Oberlauf des Ruili Jiang (birman. Shweli) in der Provinz Yunnan